Буланцы — деревня в Аргаяшском районе Челябинской области. Входит в состав Акбашевского сельского поселения.

География 
Расположена в центральной части района. . Расстояние до районного центра, села Аргаяш, 20 км.

История 
Деревня основана на месте частного хутора, название происходит [иран. слово буланса, боланса — «высокая», «высотная» — преобразовано в Булансы (карта 1924), затем в Буланцы, не имеющее прямого пер. на рус. яз.]. 

В 1939 появился колхоз имени Фрунзе.

Население 

(в 1939 — 197, в 1970 — 307, в 1983 — 227, в 1995 — 207)

Улицы 
Улица 8 Марта
Улица Ветеранов
Переулок Ветеранов

Инфраструктура 
 ЗАО «Акбашевское»
 Школа

Примечания 

Населённые пункты Аргаяшского района